Прага 1908 — 1-й международный шахматный турнир, проходивший с мая по июнь в Праге.

Таблица

Примечания

Литература

Ссылки 
 Партии турнира  на сайте PgnMentor.com

Прага (шахматный турнир)
1908 год в шахматах